Piazza Dante est le nom d'une place dans plusieurs villes italiennes parmi lesquelles :

 Piazza Dante de Catane
 Piazza Dante de Grosseto
 Piazza Dante de Naples
 Piazza Dante de Rome
 Piazza Dante de Pise
 Piazza Dante de Vérone

Voir aussi